Il singolare maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Mardy Fish 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  James Blake (campione)
  David Ferrer (terzo turno)
  Paul-Henri Mathieu (semifinale)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Potito Starace (secondo turno)

  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Ivo Karlović (semifinale)
  Fernando Verdasco (quarti)
  Gilles Simon (quarti)
  Igor' Andreev (quarti)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Agustín Calleri (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2007
ATP Tour 2007